Гиб(б)ли (гебли, гебяи, гхибли, джибли) (берб. ghibli, ) — название местного ветра в Ливии. Общее название для таких Средиземноморских ветров — сирокко.
 Направление: с юга и юго-востока.
 Место возникновения: плоскогорье Барка в северо-восточной Ливии (в Киренаике) и плато Джебель (юг Ливии).
 Условия возникновения: при движении циклона в западном Средиземноморье, когда его циркуляция нарушается местными условиями над раскалёнными пустынными областями Северной Африки (возникает на переднем крае циклона).
 Характер: нисходя с возвышенностей к морю приобретает характер фёна, температура повышается, а влажность уменьшается, скорость может достигать 20—25 м/сек.
 Погода: выносит из пустынь к побережью раскалённый и запылённый воздух, с температурой выше +50 °C, (в 1922 году в городе Эль-Азизия зарегистрирована температура +57,8 °C), влажность может падать ниже 15 %, возможны пылевые (песчаные) бури (в холодном полугодии представляет собой холодный сильный и сухой ветер).
 Продолжительность: от одного до четырёх дней весной и осенью.

Подобные ветры 
 Левече, левеш, картахена, Канарский, больхорно, бочорно — Испания
 Марен — Франция
 Суховей — Россия
 Афганец (боди шурави, кара-буран) — Афганистан
 Хамсин — Египет
 Чили, шехили — Тунис
 Чечили — Алжир
 Шарав — Израиль

Литература 
 

Местные ветры